El término chamula puede referirse, en esta enciclopedia:

 a la población mexicana de San Juan Chamula;
 a la Rebelión Chamula de 1869, o
 al género botánico Lobelia.